Augustsson ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Augustsson (* 1976), schwedischer Fußballspieler
 Angelica Augustsson Zanotelli (* 1987), schwedische Springreiterin
 Anna-Lisa Augustsson (* 1924), schwedische Sprinterin
 Daniel Augustsson (* 1958), schwedischer Handballspieler
 Jakob Augustsson (* 1980), schwedischer Fußballspieler
 Jimmie Augustsson (* 1981), schwedischer Fußballspieler
 Jörgen Augustsson (* 1952), schwedischer Fußballspieler